Giorgio Holzmann – politico italiano
 Marcel Holzmann – calciatore austriaco
 Sebastian Holzmann – sciatore alpino tedesco
 Sisse Marie Holzmann Søby – cantante, modella e conduttrice televisiva danese